Piippusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Piippusaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Piippusaari (ö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar